Mećava, meteorološka pojava, padanje snijega uz jak vjetar
 Mećava, Puškinova pripovijest (1830.)
 Mećava, novela Lava Tolstoja iz 1856. godine
 Mećava, drama Leonida Leonova iz 1940. godine
 Mećava, drama Pere Budaka (1952.)
 Mećava, ruski film iz 1965. godine
 Mećava, film Antuna Vrdoljaka iz 1977. godine

Slični pojmovi:
 Goran Mećava, hrvatski filmski snimatelj 
 Petar Mećava, hrvatski narodni heroj u Drugom svjetskom ratu 
 Cvjetovi mećave, hrvatske narodne pripovijetke koje je sakupio Balint Vujkov